De Rally van Zweden 1982, formeel 32nd International Swedish Rally, was de 32e editie van de rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 101e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
De Zweedse WK-ronde speelde dit keer enkel een rol in het kampioenschap voor de rijders, en werd in de aanloop ook even verrast door een periode van dooi, alhoewel de omstandigheden uiteindelijk voldoende bleken om het opnieuw als een winterse aangelegenheid te beschouwen. Na de dominante debuutzege het jaar ervoor, was Audi en hun kopman Hannu Mikkola wederom de torenhoge favoriet met hun vierwielaangedreven quattro. Naast Michèle Mouton, maakten ze ook gebruik van de diensten van veelvuldig winnaar Stig Blomqvist die, hoewel ingeschreven door de lokale importeur, een belangrijke buffer kon betekenen tussen Mikkola en diens voornaamste titelconcurrent Walter Röhrl, die hier de enige fabrieksinschrijving was voor Opel. Mikkola leidde vanaf de eerste proef, al had dat ogenschijnlijk te maken omdat Blomqvist op die eerste test enkele minuten stil kwam te staan met een elektrisch probleem, maar vervolgens op alle resterende proeven van de openingsetappe de snellere was. Tot aan het begin van de slotetappe had Audi een comfortabele 1-2-3 in handen, maar op de langste proef ging Mikkola in de fout toen hij iets te hard een bocht naar rechts aanving en aan de linkerkant in een sneeuwbank terecht kwam. Blomqvist was hem inmiddels gepasseerd op de proef, maar Mikkola kon met verwaarloosbaar tijdverlies bijna zijn weg weer vervolgen toen Mouton eraan kwam, daar geen waarschuwingsbord aantrof en vervolgens Mikkola's quattro van achter raakte, die hierdoor opnieuw de sneeuwbank inschoof. Terwijl Mouton alleen terugviel tot een vijfde plaats, raakte Mikkola buiten het top tien klassement en finishte om die reden puntenloos. Ondanks dit verlies voor Audi, zou weliswaar hun snelste rijder tijdens de rally in de persoon van Blomqvist populair zegevieren. Regerend wereldkampioen Ari Vatanen maakte een gastoptreden voor zijn voormalig teameigenaar David Sutton in zijn oude kampioenschapsauto, en eindigde ondanks nog een wiel te hebben verloren op een van de proeven sterk als tweede, terwijl Röhrl in zijn eerste optreden in Zweden met een derde plaats verstandig naar belangrijke punten toe reed.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden